Петро́вский остров — название островов.

 Петровский остров — остров на Воронежском водохранилище.
 Петровский остров — остров в дельте Невы.

См. также